Bigelow puede hacer referencia a:

Personas
 Bob Bigelow, jugador retirado de baloncesto estadounidense.
 Charles Bigelow, historiador estadounidense.
 Howard E. Bigelow, micólogo estadounidense.
 Jacob Bigelow, médico y botánico estadounidense.
 Kathryn Bigelow, directora de cine y guionista estadounidense.
 Robert Bigelow, magnate hotelero 
 Scott Bigelow, luchador profesional estadounidense.

Topónimos
 Bigelow (Arkansas)
 Bigelow (Minnesota)
 Bigelow (Misuri)
 Bigelow Neighborhood, antigua comunidad de Olympia (Washington).
 Monte Bigelow, en Maine, Estados Unidos.

Otros
 Bigelow Aerospace, empresa privada aeroespacial.